Una comalada és una coma, comellar o clotada gran entre muntanyes o comal quan és una petita. Al Pallars una comallada és un canal, pas estret entre muntanyes.
 La Comalada és l'extensió de terreny o vall situada al vessant Sud del Canigó, del pic dels Set Homes (2 661 m) i el Puig de Tres Vents (2 731 m) a la vall del Tec.
 La Comalada és un torrent del Rosselló, que travessa els termes de Queixàs, Corbera, Corbera la Cabana, Millars i Sant Feliu d'Amunt que desaigua al riu Tet, al Rosselló.
 Can Comalada és una casa d'Argentona.

Referències